Сопот:

 Сопот () — община в Болгарии в составе Пловдивской области.
 Сопот () — община в Сербии в составе округа Белград.